Oteyza puede referirse a:

 Blanca Oteyza (1965-), actriz de cine y televisión española.
 Carlos Oteyza (1951-), director de cine, historiador y guionista venezolano.
 José Andrés de Oteyza (1942-), economista y político mexicano.
 Luis de Oteyza (1883-1961), periodista, escritor y poeta español.